Николай Курнаков:
 Курнаков, Николай Васильевич (1827—1886) — русский военный, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Курнаков, Николай Семёнович (1860—1941) — русский физикохимик, профессор, заслуженный профессор, доктор химических наук, академик Петербургской АН и АН СССР, лауреат Сталинской премии, создатель физико-химического анализа.